Als Europameisterschaft 1980 oder EM 1980 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1980 stattfanden:

 Badminton-Europameisterschaft 1980 in Groningen (Niederlande) 
 Bob-Europameisterschaft 1980 in St. Moritz (Schweiz)
 Curling-Europameisterschaft 1980 in Kopenhagen (Dänemark)
 Dreiband-Europameisterschaft 1980 in Helsingborg (Schweden)
 Eishockey-Europameisterschaft der U18-Junioren 1980 in Hradec Králové (Tschechoslowakei)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1980 in Göteborg (Schweden)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1980 in Trondheim (Norwegen)
 Formel-2-Europameisterschaft 1980
 Fußball-Europameisterschaft 1980 in Rom, Mailand, Neapel und Turin (Italien)
 U-21-Fußball-Europameisterschaft 1980
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1980 in Belgrad (Jugoslawien)
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Herren 1980 in Zürich (Schweiz)
 Judo-Europameisterschaften der Frauen 1980 in Udine (Italien)
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1980 in Wien (Österreich)
 Karate-Europameisterschaft 1980 in Barcelona (Spanien)
 Poolbillard-Europameisterschaft 1980 in Alsdorf (Deutschland)
 Naturbahnrodel-Junioreneuropameisterschaft 1980 in St. Lorenzen (Italien)
 Rennrodel-Europameisterschaften 1980 in Olang (Italien)
 Ringer-Europameisterschaften 1980 in Prievidza (Tschechoslowakei) 
 Junioren-Ringer-Europameisterschaften 1980 in Bursa (Türkei)
 Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1980 in Amsterdam (Niederlande)
 Europäische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1980 in Skara (Schweden)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 1980 in Helsinki (Finnland)
 Taekwondo-Europameisterschaften 1980 in Kopenhagen (Dänemark)
 Tischtennis-Europameisterschaft 1980 in Bern (Schweiz)

!Europameisterschaft 1980
1980